Shawnigan Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Shawnigan Lake (sjö), British Columbia, 
 Shawnigan Lake (ort), British Columbia, Cowichan Valley Regional District, 

Robotskapade Kanadaförgreningar